Станянци — село в Болгарии:
 Станянци — в Софийской области;
 Станянци — в Шуменской области.